Баррейрос (Бразилия)
 Баррейрос (Испания)  (исп. Barreiros) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия.